CFL steht für:
 Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, die luxemburgische Staatsbahn
 Caminhos de Ferro de Luanda, eine Eisenbahngesellschaft in Angola
 Canadian Football League
 CFL-Zahl in der numerischen Mathematik, nach den Mathematikern Courant, Friedrichs und Lewy benannt
 die Klasse der kontextfreien Sprachen (engl. context free languages)
 Compact Fluorescent Lamp, Kompaktleuchtstofflampe
 Česká fotbalová liga (ČFL), die dritthöchste tschechische Fußballliga
 CFL (Automarke), ein britisches Cyclecar

CFL